Cet article présente le bilan saison par saison du Newcastle United Football Club, à savoir ses résultats en championnat, coupes nationales et coupes européennes depuis 1892.

Fondé en 1892, le club prend part à sa première compétition nationale la même année en participant à la Coupe d'Angleterre 1892-1893. Il fait également son entrée en championnat cette année-là, terminant deuxième de la Northern League avant d'intégrer la Division 2 en 1893.

Passant la majorité de son histoire en première division, Newcastle United remporte le championnat anglais à quatre reprises, dont trois fois entre 1905 et 1909 et une quatrième fois en 1927. Le club remporte également la Coupe d'Angleterre six fois, son dernier titre datant de 1955.

Sur le plan européen, les Magpies remportent la Coupe des villes de foires en 1969 ainsi que la Coupe Intertoto en 2006.

Légende du tableau 

Les changements de divisions sont indiqués en gras.

 Première division = Division 1 (jusqu'en 1992) puis Premier League (depuis 1992)
 Deuxième division = Division 2 (jusqu'en 1992) puis Division 1 (1992-2004) puis Championship (depuis 2004)

 C1 = Coupe des clubs champions européens puis Ligue des champions (depuis 1992)
 C2 = Coupe des coupes
 C3 = Coupe des villes de foires (1955-1971) puis Coupe UEFA (1971-2009) puis Ligue Europa (depuis 2009)

Bilan toutes compétitions confondues

Notes et références 

 League Record and Topscorers 1892–2010 sur toon1892.co.uk

Newcastle United
Newcastle United FC